Соро́ка Олекса́ндр:

 Сорока Олександр Мусійович (1901—1941) — український поет, перекладач.
 Сорока Олександр Назарович (1900—1963, Київ) — український хоровий диригент.